Flip steht für:

 Flip (Cocktail), ein Cocktail
 Flip (Eiskunstlauf), ein Sprung im Eiskunstlauf
 Flip (Tischtennis), eine Schlagtechnik beim Tischtennis
 Flip (Musiker), österreichischer Musiker
 Flip Video, Pocket-Camcorder von Cisco
 Flip (Zauberkünstler) (* 1941), niederländischer Zauberkünstler
Flip (Software) von Atmel unterstützt In-System-Programmierung durch das flashen von Hardware über RS232, USB oder CAN
 Erdnussflips, ein Knabbersnack
 Flip (Mathematik), Flip und Flops sind Operationen im Minimal Model Programm der algebraischen Geometrie. Außerdem wird ein Erzeugendes einer 2n-Diedergruppe, das die Ordnung 2 besitzt und eine Reflexion darstellt, als Flip bezeichnet.
 eine klappbare Tastatur bei Mobiltelefonen
 Künstlername von Joseph „Flip“ Nuñez (1931–1995), US-amerikanischer Jazzpianist und Sänger
 Zeichentrickfigur Flip der Grashüpfer aus Biene Maja

FLIP steht als Abkürzung für:
 Fast Local Internet Protocol, ein Datenkommunikationsprotokoll
 Festa Literária Internacional de Paraty, Literaturfest im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Flight Information Publication, zur Durchführung eines Fluges benötigte Publikationen
 FLoating Instrument Platform, ein US-amerikanisches Forschungsschiff, das senkrecht im Wasser aufgerichtet werden kann
 Fluorescence Loss in Photobleaching

FLiP steht für:
 die eine deutsche Magazinsendung, siehe FLiP
  alias Flavobacterium virus FLiP, einem Mitglied der Virusfamilie Finnlakeviridae

FLIP